У́лица Асе́ева — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 

 Улица Асеева — улица в Москве.
 Улица Асеева — улица в Курске.